«Cold» — третий сингл со второго студийного альбома Machine индастриал метал группы Static-X, который был выпущен 22 мая 2001 года. Это одна из самых известных песен группы Static-X, также звучит в фильме Королева проклятых. В качестве сингла «Cold» был выпущен 13 мая 2002 года.

Клип 
Видео на песню отсылает к классическому роману ужасов «Я — легенда» 1954 года Ричарда Мэтисона. По сюжету клипа, человек спасается в своём доме от монстров. Режиссёрами видео являются Натан «Карма» Кокс и Джо Хан из Linkin Park.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Синглы 2002 года
Синглы Static-X